аль-Исфаха́ни (Асфахани, Асбахани) (), Эсфахани () — нисба, указывающая на то, что её обладатель имеет отношение к иранскому городу Исфахан. В настоящее время — фамилия.

Персоналии 
 Абу-ль-Фарадж аль-Исфахани (897—967) — арабский писатель, учёный, музыкант.
 Абу-ль-Фадль аль-Исфахани («Исфаханский махди») — молодой перс, провозглашённый в 931 году карматами «инкарнацией Бога».
 Абу Нуайм аль-Исфахани (ум. в 1038) — средневековый мусульманский богослов, историк и хадисовед.
 Ар-Рагиб аль-Исфахани (ум. 1108), — толкователь Корана, литератор, филолог арабского языка.
 Имадуддин аль-Исфахани (1125—1201) — арабский писатель, историк, филолог.
 Бундари Исфахани — средневековый историк, живший в XIII веке.
 Абдуссамад Исфахани — персидский суфий, живший в XIII веке.
 Фазли Исфахани Хузани — персидский придворный и историк XVII века.
 Мухаммад Хусейн Садр Исфахани — третий канцлер Фетх Али-шаха между 1820 и 1825 годами.
 Мирза Хабиб Эсфахани (1835—1893) — иранский литератор, интеллектуал, переводчик и поэт.
  (ум. 894) — персидский мистик.
  — персидский учёный, ученик Ибн Сины.
  — персидский филолог и историк, живший в X веке.
  — персидский математик, живший в X веке.
  (уб. 1249) — средневековый персидский визирь и полководец в Анатолии.
  — персидский учёный, живший в XV веке.
  — персидский богослов и историк, живший в XV—XVI веках.
  (1581—1662) — персидский каллиграф в стиле насталик.
  (ум. 1683) — персидский каллиграф.
  — персидский государственный деятель при Сефевидах, живший в XVI веке.
  — персидский государственный деятель при Сефевидах, живший в XVI веке.
  — персидский архитектор при Сефевидах, живший в XVII веке.
  — персидский архитектор при Сефевидах, живший в XVII веке.
  — персидский поэт, живший в XVIII веке.
  — персидский каллиграф в стиле насталик, живший в XVI веке.
  (ум. 1714) — персидский каллиграф, живший в эпоху Сефевидов.
  — персидский каллиграф, живший во времена Ага Мохаммед Шах Каджара.
  — персидский каллиграф, живший во времена Фетх Али-шаха Каджара.
  — персидский каллиграф в стиле насталик.
  — персидский каллиграф, живший во времена Насер ад-Дин Шаха Каджара.
  — персидский каллиграф.
  — персидский каллиграф.
  — персидский каллиграф в стиле насталик.
  — персидский каллиграф в стиле насталик и шекасте насталик.
  — персидский поэт, сын Хатифа Исфахани
  — персидский врач, живший в XIX веке.
  (1850—1920) — иранский шиитский богослов, предводитель восстания против иностранного господства в Иране.
  (1860—1946) — иранский шиитский богослов, марджа ат-таклид.
  — иранский шиитский богослов.
  — персидский каллиграф и поэт.
  — персидский поэт.
  — шиитский богослов.
  — персидский поэт и каллиграф.
  — иранский философ и шиитский богослов.
  (1902—1982) — иранский религиозный лидер.
  — иранский проповедник и писатель.
  — иранская поэтесса.
  (род. 1997) — индонезийский игрок в бадминтон.
  — профессор экономики в Политехническом университете Виргинии.
  (род. 1966) — иранский певец.
  (род. 1984) — ирано-американский клавесинист.
  — ирано-канадский бухгалтер.

Другое 
  — стиль персидской архитектуры.
  — один из видов персидских ковров.